Скијање се може односити на:

 Скијање на снегу
 Ски маратон
 Сноуборд
 Скијашки скокови
 Брзо скијање
 Сноуборд
 Сноуборд слободним стилом
 Екстремни сноуборд
 Алпско скијање 
 Backcountry skiing (also known as Off Piste skiing)
 Биатлон олимпијска скијашка дисциплина која поред скијања подразумева и гађање пушком у мету на одређеним локацијма током трке.
 Скијање крос кантри (заједно са комбинацијом ски скокова и нордијским скијањем познато као Нордијско скијање)
 Firngleiten
 Скијање слободним стилом
 Нордијско комбиновано
 Скијање на ролерима
 Скибоб
 Skijoring
 Ski touring
 Telemark skiing
 Скијање на води
 Вејкборд
 Скијање на трави